Пейзак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Пейзак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь